«Изгой» — название фильмов:
 «Изгой» — фильм Владимира Савельева, 1991 года.
 «Изгой» — фильм Роберта Земекиса 2000 года. См. также 
 Изгой-один. Звёздные войны: Истории — фильм 2016 года.